The Best of Kylie Minogue е сборен албум с хитове на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Can't Get You Out of My Head“ – 3:49
 „Spinning Around“ – 3:27
 „I Should Be So Lucky“ – 3:24
 „Love at First Sight“ – 3:57
 „In Your Eyes“ – 3:18
 „Kids“ (с Роби Уилямс) – 4:18
 „Better the Devil You Know“ – 3:54
 „All the Lovers“ – 3:20
 „Give Me Just a Little More Time“ – 3:06
 „Celebration“ – 3:58
 „Slow“ – 3:13
 „Red Blooded Woman“ – 4:22
 „I Believe in You“ – 3:19
 „On a Night Like This“ – 3:31
 „Confide in Me“ – 4:26
 „Get Outta My Way“ – 3:39
 „The Loco-Motion“ (7" Mix) – 3:13
 „Tears on My Pillow“ – 2:30
 „Wow“ – 3:12
 „In My Arms“ – 3:31
 „Never Too Late“ – 3:22

Японско издание 
 „Better Than Today“ – 3:25

DVD 
 „Can't Get You Out of My Head“ – 3:47
 „Spinning Around“ – 3:27
 „I Should Be So Lucky“ – 3:24
 „Love at First Sight“ – 3:56
 „In Your Eyes“ – 3:17
 „Kids“ (с Роби Уилямс) – 4:46
 „Better the Devil You Know“ – 3:57
 „All the Lovers“ – 3:19
 „Give Me Just a Little More Time“ – 3:04
 „Celebration“ – 4:01
 „Slow“ – 3:55
 „Red Blooded Woman“ – 4:08
 „I Believe in You“ – 3:24
 „On a Night Like This“ – 4:06
 „Confide in Me“ – 5:56
 „Get Outta My Way“ – 3:41
 „The Loco-Motion“ – 3:16
 „Tears on My Pillow“ – 2:28
 „Wow“ – 3:09
 „In My Arms“ – 3:30
 „Better Than Today“ (бонус видео) – 3:26
 „Never Too Late“ – 3:22

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2012 година